Никола́й Трофи́мов: Трофимов, Николай Игнатьевич (1915—1941) — стрелок, рядовой, участник ВОВ, Герой Советского Союза.
 Трофимов, Николай Леонтьевич (1922—1998) — лётчик-истребитель, генерал-лейтенант, участник ВОВ и Войны в Корее, Герой Советского Союза.